Такако Иида (, ; р. 3 февраля 1946, Ятоми, префектура Айти, Япония) — японская волейболистка, центральная блокирующая. Чемпионка летних Олимпийских игр 1976 года, чемпионка мира 1974.

Биография 
Волейболом Такако Иида начала заниматься в школе своего родного города Ятоми. Поступив в старшую школу Нагои выступала за местную команду «Тейджин Нагоя» вплоть до её роспуска в 1965 году. Затем играла за команду университета Тюкё, а в 1970 была принята в команду «Ясика» (Нагоя), в составе которой один раз становилась чемпионкой Японии и ещё четырежды — призёром японского национального первенства.

В 1966 и 1970—1976 Такако Иида выступала за сборную Японии, с 1973 являясь её капитаном. За эти года японская национальная команда на официальных международных соревнованиях ни разу не опускалась ниже 2-го места, а на чемпионате мира 1974 и Олимпийских играх 1976 выигрывала золотые награды. На континентальных же турнирах японские волейболистки и вовсе не имели себе равных. После победы на монреальской Олимпиаде-1976 Иида завершила игровую карьеру.

Клубная карьера 
 …—1965 —  «Тейджин Нагоя» (Нагоя);
 1965—1970 —  Университет Тюкё (Нагоя);
 1970—1976 —  «Ясика» (Нагоя).

Достижения

Клубные 
 чемпионка Японии 1973;
 серебряный (1972) и 3-кратный бронзовый (1971, 1974, 1975) призёр чемпионатов Японии.

Со сборной Японии 
 Олимпийская чемпионка 1976;
 серебряный призёр Олимпийских игр 1972.
 чемпионка мира 1974;
 серебряный призёр чемпионата мира 1970.
 серебряный призёр розыгрыша Кубка мира 1973.
 3-кратная чемпионка Азиатских игр — 1966, 1970, 1974.
 чемпионка Азии 1975.

Индивидуальные 
 1971: по итогам чемпионата Японии вошла в символическую сборную.
 1972: по итогам чемпионата Японии вошла в символическую сборную и признана лучшей блокирующей.
 1973: по итогам чемпионата Японии вошла в символическую сборную и признана лучшим игроком и лучшей блокирующей.
 1974: по итогам чемпионата Японии вошла в символическую сборную и признана лучшей нападающей и блокирующей.
 1975: по итогам чемпионата Японии вошла в символическую сборную и признана лучшим игроком, лучшей нападающей и блокирующей.

Примечания

Ссылки 
 sports-reference.com

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Родившиеся в префектуре Айти
Волейболисты Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по волейболу
Чемпионы мира по волейболу